Гран-при Венгрии 2013 () — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2013 является 19-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Будапеште, Венгрия с 8 по 14 июля 2013 года. Турнир входил в европейскую летнюю грунтовую серию соревнований WTA. Из-за последствий наводнения, обрушившегося на регион в начале июня, организаторы не смогли должным образом подготовить все корты и вынуждены были отменить квалификационный турнир одиночного разряда, а парный приз был укорочен до восьми команд (вместо стандартных шестнадцати).

Первым номером посева в одиночном турнире стала Луция Шафаржова (№ 30 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Симона Халеп выигрывает 3-й титул в туре ассоциации.
 Ивонн Мойсбургер уступает оба своих финала в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Андреа Главачкова выигрывает 1-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
 Луция Градецкая выигрывает 1-й титул в сезоне и 16-й за карьеру в туре ассоциации, со второй попытки победив в парах на соревнованиях в Будапеште.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Гран-при Венгрии

 WTA Тур 2013

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Венгрия
Теннис
Июль 2013 года
2013